Ramie, een vezelplant uit Oost-Azië
Ramée, een abdijbier